ИСЗ 

 Искусственный спутник Земли
 Ивотский стекольный завод
 Ирбитский стекольный завод